

Geografia
 Cantone di Cordes-sur-Ciel – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Albi, soppressa nel 2014
 Cordes Lakes – località degli Stati Uniti d'America, nella contea di Yavapai, Stato dell'Arizona
 Cordes-sur-Ciel – comune francese del dipartimento del Tarn, nella regione del Midi-Pirenei
 Cordes-Tolosannes – comune francese del dipartimento del Tarn e Garonna, nella regione del Midi-Pirenei

Persone
 Heinrich Cordes (1852-1917) – ingegnere, scrittore e compositore di scacchi tedesco
 Kevin Cordes (1993) – nuotatore statunitense, specializzato nella rana
 Otto Cordes (1905-1970) – pallanuotista tedesco
 Paul Josef Cordes (1934) – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco